La Barrosa puede hacer referencia a:
 La Barrosa (Begonte), lugar de la parroquia de Felmil en el municipio de Begonte.
 La Barrosa (canción), canción de Paco de Lucía.
 La Barrosa (Cerdido), lugar de la parroquia y municipio de Cerdido.
 La Barrosa (Chiclana de la Frontera), localidad del municipio de Chiclana de la Frontera, provincia de Cádiz.
 La Barrosa (Foz), lugar de la parroquia de Nois en el municipio de Foz.
 La Barrosa (Miño), lugar de la parroquia y municipio de Miño.
 La Barrosa (Palas de Rei), lugar de la parroquia de Maceda en el municipio de Palas de Rey.
 La Barrosa (Rosal), lugar de la parroquia y municipio de El Rosal.
 La Barrosa (Sangenjo), lugar de la parroquia de Adiña en el municipio de Sangenjo.
 La Barrosa (Villalba), lugar de la parroquia de Oleiros en el municipio de Villalba.
 El Campo de la Barrosa, lugar de la parroquia de Oleiros en el municipio de Villalba.